António Bento Martins Júnior - arcebispo de Braga
 José Martins Júnior - padre e político da Ilha da Madeira
 José Isidoro Martins Júnior - jornalista, advogado, jurista, político, professor e poeta.
 José Martins Costa Júnior - presidentes do Sport Club Corinthians Paulista.
 José Martins de Araújo Júnior - jornalista, publicitário, humorista e radialista.
 Leopoldo de Dinis Martins Júnior - advogado e jornalista.
 Renato Carlos Martins Júnior - futebolista.

Desambiguação